Veneno
Ou ainda:
 Veneno (álbum)
 Veneno (canção)
 Veneno (filme)

Desambiguações de música